Antunes ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Antunes (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Amaro Antunes (* 1990), portugiesischer Radrennfahrer
 Anderson Andrade Antunes (* 1981), brasilianischer Fußballspieler

 Arnaldo Antunes (* 1960), brasilianischer Musiker
 Diamantino Guapo Antunes (* 1966), portugiesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tete
 Diogo Antunes (* 1992), portugiesischer Sprinter
 Domingos Lopes Antunes, osttimoresischer Politiker
 Eduardo Antunes Coimbra (* 1947), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Ernesto Melo Antunes (1933–1999), portugiesischer Politiker
 Gabriela Antunes (1937–2004), angolanische Schriftstellerin und Lehrerin
 Hugo Antunes (* 1974), portugiesischer Musiker
 João Antunes (1643–1712), portugiesischer Architekt
 Jorge Antunes (* 1942), brasilianischer Komponist

 Lúcio Antunes de Souza (1863–1923), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Botucatu
 Miguel Telles Antunes (* 1937), portugiesischer Paläontologe
 Natália Carrascalão Antunes (* 1952), portugiesisch-osttimoresische Politikerin und Diplomatin
 Rúben Antunes (* 1999), portugiesischer Leichtathlet
 Sara Antunes (* 1975), portugiesische Sportschützin
 Talita Antunes da Rocha (* 1982), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Tomás Quintino Antunes (1820–1898), portugiesischer Zeitungsgründer
 Virgílio do Nascimento Antunes (* 1961), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Coimbra
 Vitorino Antunes (* 1987), portugiesischer Fußballspieler